Minga, nom bavarès de Munic.
 Minga, pseudònim de Josep Ester Borràs.
 Mingə, població de l'Azerbaidjan.
 minka o minga, tradició de treball col·lectiu de Sud-amèrica.